dublet – rodzaj układu optycznego
 dublet – odmiana kaftanu
 dublet – w piłce nożnej zdobycie mistrzostwa i pucharu kraju w tym samym roku
 dublet – kamienie jubilerskie sporządzone z dwóch rodzajów kamieni
 dublet – w sportach motorowych zdobycie pierwszego i drugiego miejsca przez kierowców tego samego zespołu
 dublet – w pétanque drużyna składająca się z dwóch zawodników
 dublet elektronowy – inne określenie pary elektronowej
 dublet sodowy – inne określenie linii D sodu
 dublet – rodzaj kieliszka lub kielicha
 dublet – w matematyce inna nazwa pary nieuporządkowanej
 dublet – w archiwistyce drugi egzemplarz materiału archiwalnego